Amite steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Amite City, Stadt in Louisiana
 Amite County, Verwaltungseinheit in Mississippi

Fließgewässer in Louisiana:
 Amite River
 East Amite Creek Prong
 East Fork Amite River
 Petite Amite River
 West Amite Creek Prong
 West Fork Amite River

im NRHP gelistete Objekte:
 Amite County Courthouse, in Liberty, Mississippi, ID-Nr. 74001055
 Amite Female Seminary, in Liberty, Mississippi, ID-Nr. 80002200

Siehe auch:
 Amit